Carrascosa ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Carrascosa (* 1980), spanische Judoka
 Andrés Carrascosa Coso (* 1955), spanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Jorge Carrascosa (* 1948), argentinischer Fußballspieler
 Michele Carrascosa (1774–1852), neapolitanischer General

Carrascosa steht für mehrere Gemeinden:

 Carrascosa (Cuenca), Gemeinde (Municipio) in Cuenca, Spanien
 Carrascosa del Campo, Gemeinde (Municipio) in Campos del Paraíso, Spanien
 Carrascosa de Abajo, Gemeinde (Municipio) in Soria, Spanien
 Carrascosa de Haro, Gemeinde (Municipio) in Cuenca, Spanien
 Carrascosa de la Sierra, Gemeinde (Municipio) in Soria, Spanien